Settala est un patronyme et toponyme pouvant faire référence à :

Patronyme 

 Ludovico Settala (1552-1633), médecin italien de la Renaissance ;
 Manfredo Settala (1600-1680), scientifique et collectionneur italien.

Toponyme 

 Settala, commune de Lombardie, en Italie.

Voir aussi